Všiváci jsou:

 parazitický podřád pisivek – viz Všiváci (skupina hmyzu),
 film – viz Všiváci (film).